Balletti – rappresentazione coreografica
Andrea Balletti – storico ed erudito italiano
Elena Virginia Balletti – attrice e scrittrice italiana
Elio Balletti – sceneggiatore italiano
Manon Balletti – figlia di Silvia Balletti e amante di Giacomo Casanova
Rosa Benozzi Balletti – attrice italiana
Silvia Balletti – attrice teatrale italiana